Lunca Mureșului se poate referi la:

Lunca Mureșului, localitate în județul Alba, reședința comunei cu același nume
Lunca Mureșului, localitate în județul Mureș,